Combatté contro Napoleone Bonaparte in Spagna e fu ferito durante la battaglia di Waterloo; il governo britannico lo ricompensò nominandolo governatore di Malta nel 1826.

Dimessosi nel 1835, tornò in patria.

Onorificenze

Altri progetti

Collegamenti esterni

Frederick Cavendish Ponsonby